Schwarzenfeld steht für:

 Schwarzenfeld, ein Markt im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf und Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzenfeld in Bayern 

Schwarzenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrude von Schwarzenfeld (Pseudonym von Gertrude Cochrane de Alencar; Schreitter-Schwarzenfeld; 1906–2000), deutsche Schriftstellerin, Malerin und Illustratorin
 Horst Schreitter-Schwarzenfeld (1940–2011), deutscher Journalist